

Подстолиці — село в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Подстолиці — село в гміні Мацейовіце Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Подстолиці — село в гміні Будзинь Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Подстолиці — село в гміні Некля Вжесінського повіту Великопольського воєводства